Mesquite kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Mesquite (Nevada)
 Mesquite (New Mexico)
 Mesquite (Texas)